AS 4 steht für:

 AS4 (Schnittstelle), ein Kommunikationsprotokoll 
 Airspeed AS 4, einen dreimotorigen Doppeldecker aus britischer Produktion

AS-4 steht für:

 Raduga Ch-22, eine flugzeuggestützte Langstrecken-Anti-Schiff-Lenkwaffe aus russischer Produktion (Nato: AS-4 Kitchen)
 AS-4-Stecker, einen vierpoligen Stecker zum stationären Anschließen von Telefonen, siehe Verbinderdose

AS4